Miejscowości w USA:
 Coalton – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Jackson.
 Coalton – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
 Coalton (Wirginia Zachodnia) – miasto, Hrabstwo Randolph (Wirginia Zachodnia).